Zabriskie Point, a Death Valley Nemzeti Park egyik látnivalója
 Zabriskie Point (1970), Michelangelo Antonioni filmje
 Zabriskie Point (1970), Pink Floyd album